Juan Bautista Villalpando (1552-1608), Spaanse jezuïet, wiskundige en architect
 Villalpando (gemeente), gemeente in Spanje
 Villarpando (natuurgebied), een beschermd natuurgebied - IUCN-categorie V, Beschermd Landschap - in de Dominicaanse Republiek